Calcio bezeichnet:
 den Fußball in Italien
 Calcio fiorentino oder calcio storico, Vorläufer des modernen Fußballspiels in Florenz
 Calcio (Lombardei), eine Gemeinde in der Provinz Bergamo in der italienischen Region Lombardei

Calcio ist der Familienname folgender Personen:
 André Calcio-Gandino (* 1943), Schweizer Berufsoffizier und Divisionär